Kure bezeichnet

 die japanische Hafenstadt Kure
 das Kure-Atoll (Hawaii) im Pazifischen Ozean
 den Atlantik-Badestrand Kure Beach (Strand) in North Carolina, USA
 den Radiosender Kure (Hörfunk) in Iowa, USA
 den Computervirus Kure.655

Kure ist
ein Familienname im japanischen Sprachraum, aber auch im skandinavischen Sprachraum, und in der Schreibweise Kuře im tschechischen Sprachraum
 Kure Ken (1883–1940), japanischer Internist und Neurologe
 Samuel Kure (* 1993), nigerianischer Speerwerfer